Corella (Bohol), een gemeente in de Filipijnse provincie Bohol;
Corella (Spanje), een gemeente in de Spaanse regio Navarra;
Corella (dier), een geslacht van zakpijpen
Corella (schimmel), een geslacht van schimmels uit de onderklasse Agaricomycetidae